PCN steht als Abkürzung für:

 Pavement Classification Number, Ermittlung der Tragfähigkeit von Flugbetriebsflächen
 Perkutane Nephrostomie, Verfahren zur Entlastung eines Harnstaus
 Personal Communication Network, ein veralteter Begriff für den Mobilfunkstandard DCS 1800, siehe Global System for Mobile Communications
 Personnel certification in non-destructive testing, Befähigungsnachweis im Bereich zerstörungsfreie Prüfung
 Pitcairninseln, Länderkürzel gemäß ISO 3166
 Plectin, ein Protein
 Poison Center Notification, elektronische Produktmeldung von gefährlichen Gemischen an Giftnotrufstellen nach Art. 45 & Annex VIII der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
 Polychlorierte Naphthaline, Chemikaliengruppe
 Process Control Network
 Product Change Notification, Information seitens der Hersteller über technische Änderungen eines Produktes
 den Flughafen der Stadt Picton in Neuseeland nach dem IATA-Flughafencode
 Partido de Concertación Nacional, politische Partei in El Salvador

PCN